Das Totenschiff steht für:
 Das Totenschiff, Roman von B. Traven (1926)
 Das Totenschiff, Geschichte von Pierre Mille (1908)
 Das Totenschiff, zweiter Band der Romanreihe von Wolfgang Hohlbein (2007), siehe Thor Garson #Das Totenschiff
 Das Totenschiff von Altona, Roman von Robert Brack (2002)
 Das Totenschiff, das mythologische Schiff, das die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits bringt

Filme:
 Das Totenschiff (Film), deutsch-mexikanischer Film von Georg Tressler (1959)
 Das Totenschiff (Dokumentarfilm), deutscher Dokumentarfilm von Wilfried Huismann (1994) 
 Kommissarin Lucas – Das Totenschiff, deutscher Fernsehfilm von Thomas Berger (2007)

Bühnenwerke:
 Das Totenschiff (Oper) Kammeroper von Oskar Aichinger und Kristine Tornquist (2018)